Дру́ри-Лейн:
 Друри-Лейн — улица в лондонском районе Ковент-Гарден.
 «Друри-Лейн» — театр на одноимённой улице, старейший из непрерывно действующих театров Великобритании (с 1663 года).